Сантос Рејес Нопала има више значења:

 Општина Сантос Рејес Нопала (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантос Рејес Нопала (Сантос Рејес Нопала, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику